Berliner Konferenz ist die:

 Berliner Konferenz 1880, eine Konferenz zur Regelung der türkisch-griechischen Grenze, die im Sommer 1880 abgehalten wurde
 Kongokonferenz (1884/85), wird vor allem im englischsprachigen Raum so bezeichnet
 offizielle Bezeichnung der Potsdamer Konferenz (1945).
 Berliner Außenministerkonferenz, eine Konferenz des Außenministerrats der „großen Vier“ 1954
 Berliner Konferenz Europäischer Katholiken, eine 1964 gegründete Konferenz linker Katholiken
 Eine internationale Afghanistan-Konferenz am 31. März 2004 in Berlin, an der Vertreter aus 54 Ländern sowie Organisationen (darunter UN, EU und Nato) teilnahmen.

Siehe auch: Berliner Kongress.